George Campbell kan syfta på bland andra:

* George Campbell (1719–1796), skotsk teolog och filosof
 George Campbell, 6:e hertig av Argyll (1768–1839), brittisk politiker
 George Campbell, 8:e hertig av Argyll (1823–1900), brittisk politiker
 George W. Campbell (1769–1848), amerikansk politiker